

Cinema 
I vinti (Traumulus) – film del 1936 diretto da Carl Froelich
I vinti – film diretto del 1953 da Michelangelo Antonioni

Musica 
 I vinti – album di Marquez del 2020